KV Eendracht Aalter is een Belgische voetbalclub uit de Oost-Vlaamse gemeente Aalter. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 4763 en heeft rood-wit als clubkleuren.

Thuiswedstrijden worden door Eendracht Aalter afgewerkt in het Gemeentelijk Sportstadion gelegen in de Lindenstraat te Aalter.

Geschiedenis
De club sloot na de Tweede Wereldoorlog aan bij de Belgische Voetbalbond. In 1971/72 was VV Eendracht Aalter opgeklommen tot in de nationale reeksen. Dat eerste seizoen in Vierde klasse eindigde de ploeg echter als voorlaatste; en men zakte terug naar de provinciale reeksen.

In 1973 kon Aalter terugkeren in Bevordering, en kon er zich ditmaal drie seizoenen handhaven. In 1976 zakte men opnieuw naar provinciale. Opnieuw kon Eendracht Aalter na één seizoen terugkeren naar de nationale reeksen. Ditmaal kon Aalter meedoen met de besten van zijn reeks. In 1979/80 eindigde Aalter helemaal bovenin, met evenveel punten als RUS Tournaisienne. Met een wedstrijd meer gewonnen was het echter de club uit Doornik die de reekswinst binnenhaalde. Aalter werd tweede en miste zo de promotie. De volgende seizoenen kon de club niet meer meedingen voor de titel, maar bleef zich handhaven in Vierde Klasse.

Met een voorlaatste plaats in 1984 degradeerde Aalter nog eens. Ditmaal duurde het verblijf in de provinciale reeksen vijf jaar, tot men in 1989 opnieuw naar Vierde steeg. De club bleef wisselvallig. In 1991 zakte men nog eens; en weer kon men na één seizoen reeds terugkeren.

Halverwege de jaren negentig draaide Aalter weer mee met de beteren van zijn reeks. In 1998 dwong de ploeg een plaats in de eindronde af. Daar was in de eerste ronde Eendracht Meldert echter te sterk. Aalter verloor met 0-2 en greep weer naast een kans op promotie. In 2003 strandde de ploeg nog eens op een tweede plaats, ditmaal op twee punten van reekswinnaar Standaard Wetteren.

In 2006 eindigde Aalter 13de. De ploeg moest in eindronde zijn plaats in Vierde Klasse verdedigen. Aalter ging onderuit tegen Hoogstraten VV en RCSJ de Grivegnée. In de wedstrijd tegen Grivegnée was men tot 4-1 voor gekomen in de tweede helft, maar uiteindelijk verloor Aalter de wedstrijd met 4-5. Na 14 jaar in vierde klasse moest de club zo opnieuw degraderen naar Eerste Provinciale. Het eerste jaar in Eerste Provinciale eindigde Aalter nog in de middenmoot, het jaar nadien streed Aalter ook daar tegen degradatie, maar stelde het op de laatste speeldag het behoud veilig. Een testwedstrijd op 5 mei 2008 op het veld van VV Sparta Ursel moest over behoud beslissen. De rood-witten versloegen Ursel met 1-5 en konden zich zo handhaven.

Amper één jaar later bleek deze testwedstrijd slechts uitstel van executie, want in het seizoen 2008/09 eindigde Eendracht Aalter op twee na laatste en degradeerde het toch verder naar Tweede Provinciale. Doelman Davy Baudewijn was dat seizoen volgens Het Nieuwsblad de meest verdienstelijke speler in Eerste Provinciale Oost-Vlaanderen. Aalter speelde dat seizoen voor het eerst in zijn bestaan ook twee wedstrijden met inzet tegen gemeentegenoot SK Bellem. Op Bellem won Aalter met 1-2. Thuis speelde het 2-2 gelijk. SK Bellem, dat in Eerste Provinciale bleef, werd zo de hoogste spelende club in de gemeente Aalter.

Aalter streed in 2009/10 direct voor een terugkeer naar de hoogste provinciale afdeling. Dat seizoen kon men met een overwinning op de laatste speeldag de titel behalen. Daar men echter de beslissende match verloor, ging de titel naar FC Destelbergen.
In 2010/11 eindigde Aalter derde. Men won de tweede periode en mocht zo naar de eindronde. Aalter haalde de finale tegen reeksgenoot LS Merendree. Het won na een strafschoppenreeks en keerde zo terug naar Eerste Provinciale. Het verblijf in Eerste provinciale was maar van korte duur want men eindigde op twee na laatste en degradeerde zo direct terug naar Tweede provinciale.
Na een seizoen in de middenmoot werd Aalter in 2013/14 tweede na een sterke terugronde. Daardoor mocht Aalter terug de eindronde spelen. Aalter bereikte uiteindelijk de finale, maar verloor daarin na strafschoppen van KFC Robur Moerzeke.
In 2014/15 werd Aalter vijfde, een plek die recht geeft op een eindrondeticket. Aalter haalde voor het tweede jaar op rij de finale van de eindronde maar verloor van KVV Klauwaerts Kemzeke, opnieuw na het nemen van strafschoppen.

In 2015-2016 neemt KVE vanaf de eerste speeldag de koppositie aan. Het volledige seizoen volgt FC Latem op een kleine achterstand. Uiteindelijk kan Aalter het thuis afmaken tegen KVV Zomergem. Het wint met 1-0 & pakt zo de eerste titel in 27jaar.

Na 16jaar in het provinciale voetbal te hebben doorgebracht, promoveert rood-wit in 2022 terug naar het nationale voetbal. Ondanks een vierde plaats in de algemene rangschikking mag Aalter als bijkomende stijger terug een niveau hogerop.

Resultaten

Externe links
http://www.kveaalter.be/ Officiële website

Aalter, KV
Sport in Aalter
Sportvereniging in Oost-Vlaanderen